Paraskevopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Paraskevopoulos, griechischer Radsportler
 Ioannis Paraskevopoulos (1900–1984), griechischer Politiker
 John Stefanos Paraskevopoulos (1889–1951), griechisch-südafrikanischer Astronom
 Nikos Paraskevopoulos (* 1949), griechischer Kriminologe und Justizminister im Kabinett Tsipras I und II
 Panagiotis Paraskevopoulos (1875–1956), griechischer Leichtathlet
 Theodoros Paraskevopoulos, Fernsehpersönlichkeit und außerparteilicher Geschäftsführer der SYRIZA-Fraktion des griechischen Parlamentes